Дантен:

 Дантен — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Дантен, Луи Антуан де Пардайан де Гондрен (1665—1736) — французский аристократ, маркиз Антена, Гондрена и Монтеспана, затем первый герцог Антен и пэр Франции.